Трка на 800 метара за жене, била је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону, Уједињено Краљевство. Такмичење у овој дисциплини је одржано од 8. до 11. августа на Олимпијском стадиону.

Земље учеснице 
Учествовало је 45 такмичарки, из 35 земаља.

Систем такмичења 
Такмичње у овој дисциплини се одржало у три дана. Првог дана у квалификацијама су учествовале све такмичарке које су постигле квалификационе норме. Такмичарке су били подељени у више група, а најбољих 16 се пласирало у полуфинале од којих је 8 ишло у финале.

Рекорди пре почетка такмичења

Полуфинале 
За финале су се пласирале по две првопласиране из три полуфиналне трке (КВ) и две по постигнутом резултати (кв).

Финале

Извори

Спољашње везе 
 Резултати трке на 800 метара на званичном сајту Игара

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2012.
Трка на 800 метара на Летњим олимпијским играма